La Lega Nazionale B 1987-1988, campionato svizzero di seconda serie, si concluse con la vittoria del FC Lugano (gruppo ovest) e dell'Étoile Carouge FC (gruppo est).

Gruppo ovest

Classifica 

Legenda:
      Ammessa alla poule promozione
      Ammessa alla poule retrocessione

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Calendario

Tabellone

Classifica marcatori

Gruppo est

Classifica 

Legenda:
      Ammessa alla poule promozione.
      Ammessa alla poule retrocessione.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Calendario

Tabellone

Classifica marcatori

Poule promozione 
Alle qualificazioni della LNB sono state aggiunte le ultime 4 classificate della Lega Nazionale A:
 (9ª classificata), Bellinzona (10ª),  (11ª) e  (12ª).
Basilea e Bellinzona sono state inserite nel gruppo A, Sion e Zurigo nel gruppo B.

Gruppo A

Classifica 

Legenda:
      Promossa oppure conserva il posto in Lega Nazionale A 1988-1989.
      Perde il posto in Lega Nazionale A 1988-1989,      relegato in Lega Nazionale B 1988-1989.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Calendario

Tabellone

Gruppo B

Classifica 

Legenda:
      Conserva il posto in Lega Nazionale A 1988-1989.
      Perde il posto in Lega Nazionale A 1988-1989,      relegato in Lega Nazionale B 1988-1989.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Calendario

Tabellone

Poule retrocessione

Gruppo A

Classifica 

Legenda:
      Relegata in Prima Lega 1988-1989.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Calendario

Tabellone

Gruppo B

Classifica 

Legenda:
      Relegato in Prima Lega 1988-1989.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Calendario

Tabellone

Spareggio retrocessione 
Spareggio retrocessione fra le quinte classificate per decidere la terza ed ultima relegata in Prima Lega:

Verdetto finale 
Il Vevey è relegato in Prima Lega 1988-1989.

Bibliografia

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1987
Calcio nel 1988
1987 2